Karl Henke ist der Name folgender Personen:

* Karl Henke (Zoologe) (Karl Friedrich Wilhelm Henke; 1895–1956), deutscher Zoologe und Botaniker 
 Karl-Heinz Henke (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Karl Wilhelm Henke (* 1948), deutscher Stenograf und Verbandsfunktionär